Lusignan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lusignan, Vienne, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Lusignan-Petit, kommun i departementet Lot-et-Garonne,